Medeho (auch: Méé Dôho, ) ist ein Ort in der Region Obock von Dschibuti. Medeho hat eines der mildesten Klimate in Dschibuti, da der Ort im Bereich der Mabla Mountains liegt, dem fünf-höchsten Gebirge in Dschibuti. 2016 wurden 4000 Einwohner geschätzt.

Geographie 
Der Ort liegt in einem der Täler am Südhang des Mabla-Gebirges nahe an der Grenze zur Region Tadjoura im Südwesten. Im Umkreis erheben sich die Berge Ado Daba, Maanditi Gouyyouh (), Harsa, Oudadi und Assagoli.
Bis nach Tadjoura sind es 42 km. Obock liegt in 39 km Entfernung.

Klimat 
Medeho hat ein heißes semi-arides Klimat (BSh) nach dem Köppen-Geiger System, mit Einfluss von Gebirgsklima.

Einzelnachweise 

Ort in Dschibuti
Region Dikhil